Холодний Григорій Григорович (*1886—†1938) — український мовознавець
 Холодний Микола Григорович (*1882—†1953) — український ботанік
 Холодний Микола Костянтинович (*1939—†2006) — український поет
 Холодний Петро Іванович (*1876—†1930) — український маляр
 Холодний Петро Петрович, молодший (*1902—†1990) — український маляр

Холодний — річка у Республіці Комі, права притока Иджид-Ляги

Українські прізвища